Con Etar Veliko Tărnovo ci si riferisce, comunemente, alla squadra di calcio principale di Veliko Tărnovo, dalla prima fondazione nel 1924, quale compagine rappresentativa dell'intera città. Nel corso degli anni, per eredità calcistica, la locuzione è stata riferita a:
Futbolen Klub Etar, dal 1924 al 2003
Futbolen Klub Etar 1924 Veliko Tărnovo, dal 2002 al 2013
Sports Futbolen Klub Etar Veliko Tărnovo, dal 2013